Secondo impero bulgaro (1185-1393)
 Secondo Impero francese (1851-1870)
 Secondo Impero messicano (1864-1867)
 Secondo Impero tedesco o II Reich (1871-1918)